Les Tuileries peuvent désigner :
 le palais des Tuileries, un palais parisien des rois de France et des empereurs de la dynastie des Bonaparte, incendié sous la Commune en 1871 et détruit en 1883 ;
 le jardin des Tuileries, les jardins de ce palais transformés en parc public ;
 le théâtre des Tuileries, aussi connu comme la salle des Machines, dans le palais précédemment mentionné ;
 le quartier des Tuileries, un ancien quartier administratif de Paris ;
 le Salon des Tuileries, un salon d'artistes célébré à Paris de 1923 à 1962 ;
 Tuileries, une station du métro parisien située en bordure de ce jardin ;
 Les Tuileries, localité qui fait partie de la commune de Bellevue en Suisse.

Voir aussi 
 Tuilerie
 La Nuit des Tuileries